Burg Frohnberg steht für:
 Burgstall Frohnberg, Bayern
 Burgruine Frohnberg, Niederösterreich